Ромэйн — фамилия и имя:

 Ромэйн, Джонатан (род. 1954) — британский религиозный деятель.

 Сато, Ромэйн (род. 1981) — центральноафриканский профессиональный баскетболист.

См. также 
 Ромейн